Messer (musicista) – musicista

 Messor - un genere di formiche appartenenti alla sottofamiglia Myrmicinae,

